Potgrond voor potplanten
 Potaarde (België), een helling in het Belgische Strombeek-Bever